Иллюминация может означать:

 Иллюминация — декоративное освещение улиц и зданий.
 9К510 или «Иллюминация» — советская 122-мм переносная реактивная осветительная система.

См. также 
 Иллюминирование
 Иллюминированная рукопись